Candeensi – abitanti di Candeias (Bahia)
Candeensi – abitanti di Candeias (Minas Gerais)